Nampula steht für:

 eine Stadt in Mosambik, siehe Nampula
 der Distrikt der Stadt, siehe Nampula (Distrikt)
 die Provinz der Stadt, siehe Provinz Nampula